Dvärglärkor (Alaudala) är ett släkte i familjen lärkor inom ordningen tättingar. Släktet omfattar numera mellan tre och sex arter som förekommer från södra Europa till Myanmar, Mongoliet och Östafrika: 
 Athidvärglärka (A. athensis) – behandlas ofta som underart till somalica
 Sidenvägsdvärglärka (A. cheleensis) 
 Somaliadvärglärka (A. somalica) 
 Medelhavsdvärglärka (A. rufescens)
 Turkestandvärglärka (A. heinei)
 Sanddvärglärka (A. raytal)

Tidigare placerades dvärglärkorna tillsammans med korttålärkor i Calandrella, men genetiska studier visar att de snarare står närmast berglärkorna i Eremophila och förs därför numera till det egna släktet Alaudala.

Medelhavsdvärglärka, turkestandvärglärka och sidenvägsdvärglärka behandlades fram tills nyligen som en och samma art, dvärglärka. En sentida DNA-studie visar dock att dvärglärka i traditionell mening tillsammans med sanddvärglärka utgör ett kryptiskt artkomplex med utvecklingslinjer som skildes åt för 1,8–3,2 miljoner år sedan. Dessa urskiljs därför numera som egna arter.

Referenser

Externa länkar 

Lärkor
Fågelsläkten